Рас-эль-Ха́йма ():

 Рас-эль-Хайма — город в Объединённых Арабских Эмиратах, административный центр эмирата Рас-эль-Хайма.
 Рас-эль-Хайма — самый северный эмират в составе ОАЭ.
 Рас-эль-Хайма — международный аэропорт.